Ке́він Ге́тчер (,  9 вересня 1966, Детройт) — колишній американський хокеїст, що грав на позиції захисника. Грав за збірну команду США.

Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1983 року.

1984 року був обраний на драфті НХЛ під 17-м загальним номером командою «Вашингтон Кепіталс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 18 років, захищав кольори команд «Вашингтон Кепіталс», «Даллас Старс», «Піттсбург Пінгвінс», «Нью-Йорк Рейнджерс» та «Кароліна Гаррікейнс».

Загалом провів 1275 матчів у НХЛ, включаючи 118 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну США.

Нагороди та досягнення 
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1990, 1991, 1992, 1996, 1997.

Статистика

Посилання 
 
 
 
 

Уродженці Детройта
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти «Вашингтон Кепіталс»
Хокеїсти «Даллас Старс»
Хокеїсти «Піттсбург Пінгвінс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Кароліна Гаррікейнс»
Задрафтовані «Вашингтон Кепіталс»
Спортсмени з Мічигану